Новосёлов — русская фамилия.

Новосёлов

А 
 
 Новосёлов, Алексей Викторович (род. 1983) — российский искусствовед, член-корреспондент Российской академии художеств (2012).
 Новосёлов, Алексей Николаевич (1900—1980) — советский хозяйственный деятель, начальник Беломорско-Онежского пароходства.
 
 Новосёлов, Аркадий Михайлович (1905—1940) — советский государственный и партийный деятель.

Б 
 Новосёлов, Борис Васильевич (1933—2016) — советский и российский инженер-исследователь, общественный деятель, доктор технических наук, заслуженный изобретатель РСФСР, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный конструктор РФ.

В 
 Новосёлов, Валерий Александрович (род. 1987) — белорусский футболист.
 Новосёлов, Виктор Семёнович (1947—1999) — депутат Законодательного собрания Петербурга по 31-му избирательному округу с 1994 года, был убит взрывным устройством на пересечении Московского проспекта и ул. Фрунзе.
 Новосёлов, Владимир Ионович (1937—1999) — советский и российский учёный-правовед, доктор юридических наук, профессор СГЮА, специалист по финансовому праву.
 Новосёлов, Вячеслав Сергеевич (род. 1990) — российский прыгун в воду.

Д 
 Новосёлов, Дмитрий Геннадьевич (1976—2003) — Герой России, оперуполномоченный отряда специального назначения криминальной милиции (ОМСН) УБОП УВД Оренбургской области, капитан милиции.

Е 
 
 Новосёлов, Ефим Степанович (1906—1990) — советский государственный и партийный деятель, министр строительного и дорожного машиностроения СССР.

И 
 Новоселов, Иван Панфилович (1885—1923) — российский анархист, партизанский командир периода Гражданской войны в Сибири.
 Новосёлов, Игорь Петрович (1930—2018) — российский государственный и общественный деятель, популяризатор русской культуры за рубежом.
 Новосёлов, Игорь Алексеевич (1923—1992) — советский партийный деятель, заместитель Председателя Президиума Верховного Совета Марийской АССР.

К 
 Новосёлов, Константин Сергеевич (род. 1974) — российский и британский физик, один из первооткрывателей графена, лауреат Нобелевской премии по физике 2010 года.
 Новосёлов, Кузьма Васильевич (1919—1985) — Герой Советского Союза.

М 
 Новосёлов, Максим (род. 1973) — российский самбист и боец смешанных единоборств.

Н 
 Новосёлов, Николай (род. 1980) — эстонский фехтовальщик на шпагах, двукратный чемпион мира 2010 и 2013 годов в личном первенстве.

С 
 Новосёлов, Семён Корнилович (1812—1877) — российский генерал, участник Кавказской войны.
 
 Новосёлов, Степан Андреевич (1882—1953) — революционер, большевик, советский политический и государственный деятель.

Ф 
 Новосёлов, Фёдор Иванович (1929—2022) — советский адмирал.

Ю



См. также 
 Новосёлово

Примечания

Литература